Ильина, Надежда Леонидовна (спортсменка)
 Ильина, Надежда Леонидовна (художник) 
 Ильина, Надежда Алексеевна